HYG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hydaburg (Alaska) (Stati Uniti)